Lurton est un patronyme porté notamment par :

 André Lurton (1924-2019), propriétaire-viticulteur français ;
 Gilles Lurton (1963-), homme politique français.